Monis ist der Familienname folgender Personen:

 Claire Monis (1922–1967), französische Sängerin, Schauspielerin und Holocaustüberlebende
Cyprian Monis (* 1945), Bischof von Asansol
 Ernest Monis (1846–1929), französischer Politiker

Siehe auch:
 Moniz